Герта — многозначный термин:
 Герта () — женское имя.
 «Герта» — балет Филиппо Тальони на музыку Георга Келлера (1842).
 (135) Герта — астероид главного пояса, открытый в 1874 году.
 «  — мясной комбинат в Германии.

Корабли 
 «» — пароход, построенный в 1864 году. 
 «» — корвет, построенный в 1864 году. 
 «» — судно, построенное в 1886 году.
 «» — теплоход, построенный в 1892 году.
 «» — крейсер, построенный в 1897 году.
 «Герта» («Химара») — пароход, построенный в 1905 году и затонувший в 1947-м.

Футбольный клубы 
 «Герта» из Берлина.
 «» из Берлина.
 «Герта» из Вельса.
 «» из Вены.
 «» из Целендорфа.